Lubym Kohan, ukr. Любим Коган (ur. 2 lipca 1975 w miejscowości Czerniowce) – ukraiński skoczek narciarski, reprezentant Dynama Lwów, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998. Posiada również obywatelstwo amerykańskie. Po zakończeniu kariery sportowej został finansistą.

Przebieg kariery 
Zaczął startować w konkursach skoków narciarskich w 1992. W 1993 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Lake Placid zamieszkał ze swoją rodziną. Dostał się wówczas do National Sports Academy. Przez wiele lat trenował w Lake Placid razem z Wołodymyrem Hływką.

Na arenie międzynarodowej początkowo reprezentował Stany Zjednoczone – w barwach tego kraju wystartował w czterech konkursach Pucharu Kontynentalnego rozegranych w latach 1995 i 1996 w Lake Placid (podczas konkursów w grudniu 1996 dwukrotnie zajął miejsce w czołowej „trzydziestce”, dzięki czemu w klasyfikacji indywidualnej sezonu 1996/1997 uplasował się na 180. miejscu z dorobkiem 31 punktów).

W 1998 zaczął reprezentować Ukrainę, w barwach której wziął udział w kwalifikacjach do drugiego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem oraz kwalifikacjach do dwóch konkursów Pucharu Kontynentalnego w Libercu (starty te miały miejsce w styczniu 1998).

W 1998 reprezentował Ukrainę na igrzyskach olimpijskich w Nagano. W konkursach skoków uplasował się na 56. miejscu na skoczni normalnej i na 61. na skoczni dużej. Udział w igrzyskach był dla Kohana ostatnim startem w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Po zakończeniu kariery sportowej ukończył New York University Stern School of Business i został finansistą, prowadząc własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1975
Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Czerniowcach